Морско́й переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Морской переулок — переулок в Астрахани.
 Морской переулок — переулок в Батайске Ростовской области.
 Морской переулок — переулок в селе Витязеве Анапы Краснодарского края.
 Морской переулок — переулок в Воронеже.
 В Геленджике Краснодарского края:
 Морской переулок (село Береговое)
 Морской переулок (хутор Джанхот)
 Морской переулок — переулок в Грозном.
 Морской переулок — переулок в посёлке Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области.
 Морской переулок — переулок в Махачкале.
 Морской переулок — переулок в Мурманске.
 В Находке Приморского края:
 Морской переулок
 Морской переулок (село Анна)
 Морской переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области.
 Морской переулок — переулок в Новошахтинске Ростовской области.
 Морской переулок — переулок в посёлке Порт-Катоне Азовского района Ростовской области.
 Морской переулок — переулок в Приморске Ленинградской области.
 Морской переулок — переулок в Сочи.
 В Санкт-Петербурге:
 Морской переулок
 Морской переулок (посёлок Лисий Нос)
 Морской переулок (Петергоф)
 Морской переулок — переулок в Тольятти Самарской области.
 Морской переулок — переулок в Томске.
 Морской переулок — переулок в Шахтах Ростовской области.

Крым 
 В Керчи:
 1-й Морской переулок
 2-й Морской переулок
 В Севастополе:
 1-й Морской переулок
 3-й Морской переулок
 4-й Морской переулок
 Морской переулок — переулок в Симферополе.
 Морской переулок — переулок в Феодосии.

Украина 
 Морской переулок — переулок в Бердянске Запорожской области.
 Морской переулок — переулок в Запорожье.
 Морской переулок — переулок в Николаеве.
 Морской переулок — переулок в Никополе Днепропетровской области.
 В Одессе:
 Морской переулок
 1-й Морской переулок
 2-й Морской переулок

См. также 
 Улица Морской Пехоты
 Морская набережная
 Морская улица
 Морской проспект
 Морской бульвар — бульвар в Туапсе Краснодарского края.
 Морской проезд
 Морской тупик — улица в Днепропетровске.
 Площадь Морской Славы — площадь в Санкт-Петербурге.